Ра́унд ( — «круг») — термін, що має кілька значень:
 Раунд — у боксі проміжок часу (звичайно З хвилини), протягом якого відбувається бій.
 Раунд — один із послідовних кроків обробки даних в алгоритмі блочного шифрування.

Топонім 

 Раунд (Ронд) — невеликий гранітний острів у складі Сейшельського архіпелагу.
 Раунд (Ронд) — невеликий острів у складі Північно-Східної групи Внутрішніх Сейшельських островів.

Див. також 
 Раунд-Маунтен